BEA eller Bea eller kan syfta på:

BEA Systems – en tillverkare av applikationsservrar eller middleware (för webbtjänster över Java och J2EE)
BEA – ett brittiskt flygbolag 1946-1974, bildade tillsammans med BOAC British Airways 1972 se British European Airways
BEA – en bank i Hong Kong, se Bank of East Asia
 BEA – en intresseorganisation för musik, video och spel, se Belgian Entertainment Association
 Bea (kommun i Spanien) – en kommun i Provincia de Teruel
 Bea – ett namn
 Bearnaisesås